Финал чемпионата мира по футболу 1990 года — финальный матч чемпионата мира 1990 года, который прошёл 8 июля на Олимпийском стадионе в Риме. В матче приняли участие сборные ФРГ и Аргентины.

Впервые национальная сборная приняла участие в трёх финалах подряд (ФРГ), также впервые повторился состав участников финала (как в двух финалах подряд, так и за всю историю чемпионатов мира).

Чемпионом стала сборная Германии, обыгравшая сборную Аргентины со счётом 1:0. Впервые чемпионы мира уступили титул в финальном матче; также впервые чемпионом стала команда, забившая в финале только 1 гол, а одна из команд не забила в финале ни одного мяча. Аргентинцы заканчивали матч вдевятером.

Матч

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1990
 Финал чемпионата мира по футболу 2014 — матч между сборными Аргентины и объединённой Германии, завершившийся с тем же счётом (но в дополнительное время)

Примечания 

1990
Финал
Июль 1990 года
События 8 июля
Матчи сборной Германии по футболу
Матчи сборной Аргентины по футболу
Международные спортивные соревнования в Риме